Живолуп Михайло Андрійович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Живолуп Руслан Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Живолуп Сергій Миколайович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.